Аркада́к:
 Аркадак — город в России, административный центр Аркадакского района Саратовской области.
 Муниципальное образование город Аркадак — городское поселение в Аркадакском районе Саратовской области.
 Аркадак — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги, находящаяся в городе Аркадак Саратовской области России.
 Большой Аркадак — река в Саратовской области, приток Хопра.
 Малый Аркадак — река в Саратовской области, приток реки Большой Аркадак.

См. также 
 Аркадаг